

Astronomia
 Tunica – asteroide della fascia principale

Abbigliamento 
 Tunica – indumento indossato nell'antica Roma.
 Tunica – cappotto da donna completamente chiuso.

Botanica 
 Tunica – sottile membrana, o strato di fibre, che riveste alcuni organi vegetali

Geografia 
 Tunica – città della Contea di Tunica, Mississippi.
 Tunica – area non incorporata della parrocchia di West Feliciana, Louisiana.

Pagine correlate 
 Tonaca

Altri progetti